A Survive This a 9 Story Entertainment által készített kanadai valóságshow, melynek ötletgazdája Les Stroud. 2009. április 7-től sugározzák, Kanadában az YTV-n, Amerikában a Cartoon Networkön. Két évadot és 26 epizódot készítettek belőle.

Történet 

A sorozat a 15 éves Adam-ről, a 17 éves Becca-ról, a 17 éves Becky-ről, a 17 éves Catarina-ról, a 16 éves Holden-ről, a 16 éves Jennifer-ről, a 17 éves Kareem-ről és a 14 éves Zac-ről a nyolc tizenéves tiniről szól. Az erdőben ismerkednek meg egymással, s együtt gyakorolják, fejlesztik a túlélést, Les Stroud pedig kommentál.

Epizódok

Források 

2009-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Eredeti Cartoon Network-sorozatok
2010-ben befejezett kanadai televíziós sorozatok